Константи́н Ива́нович Замя́тин:

 Замятин, Константин Иванович — городской голова Тотьмы с 1887 по 1890 год. Купец второй гильдии.
 Замятин, Константин Иванович — советский инженер в области приборостроения. Лауреат Сталинской премии второй степени за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы (1952).